Applaudissements est

 le pluriel d'applaudissement
 un film grec Applaudissements (1944) de Yórgos Tzavéllas.